Jméno Zdena Mašínová má více osob:

 Zdena Mašínová starší – (1907–1956), manželka Josefa Mašína
 Zdena Mašínová mladší – (* 7. listopadu 1933), sestra bratří Mašínů